N1 (raket), een Russische maanraket
een type Light commercial vehicle
N1 Norge, een Noors luchtschip
N1, een regionale oproep uit Nijmegen
Een verkeersweg:
N1 (België)
N1a (België)
N1b (België)
N1c (België)
RN1 (Benin)
N1 (Frankrijk)
N1 (Frans-Guyana)
N1 (Ghana)
N1 (Ierland)
N1 (Luxemburg)
N01 (Oekraïne)
N-I (Spanje)
N1 (Zuid-Afrika)
N1 (Zwitserland)